Sheena – Königin des Dschungels steht für

 Sheena – Königin des Dschungels (Comic), Abenteuer-Comic
 Sheena – Königin des Dschungels (Film), Film von 1984
 Sheena – Königin des Dschungels (Fernsehserie 1955), Fernsehserie von 1955/56
 Sheena – Königin des Dschungels (Fernsehserie), Fernsehserie von 2000